Várhelyi Péter (1944) labdarúgó (Szegedi EOL)
 Várhelyi Péter (1950) világbajnok kajakozó, edző